Владимир Васильевич Асосков (25 марта 1955, Москва) — советский и российский футболист, полузащитник.

Карьера 

Воспитанник ДЮСШ «Торпедо» (Люберцы). Свою взрослую карьеру начинал в костромском «Спартаке».

В 1979 году Владимир Асосков попал в состав московского «ЦСКА». За «армейцев» в Высшей лиге хавбек дебютировал 16 октября 1979 года,  в игре против ташкентского «Пахтакора». Единственный гол в составе «ЦСКА» в первенствах страны Асосков провел 7 апреля 1980 года в ворота команды «Карпаты» (Львов). Тогда он оказался для его клуба победным.. Всего за москвичей он сыграл 16 игр и забил 1 гол.

В 1981 году полузащитник уже не попадал в состав «армейцев» и проводил время в смоленской «Искре». С 1982 по 1988 год Асосков играл за «Знамя Труда» (Орехово-Зуево). За это время он провел за коллектив 191 игру и забил 22 гола.

В последние годы советского первенства хавбек выступал за «Вулкан» (Петропавловск-Камчатский) и «Волжанин» (Кинешма). Некоторое время Асосков играл в Финляндии за «ТиПС».

В российское время Владимир Асосков ушёл в мини-футбол. В составе команды «Дина-МАБ» он становился призёром первенства страны. Завершал свою карьеру футболист в любительском клубе «Красногвардеец» из Москвы.

Достижения 

  Серебряный призер чемпионата России по мини-футболу (1): 1993.

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты СССР
Футболисты России
Игроки ФК «Спартак» Кострома
Игроки ФК ЦСКА Москва
Игроки ФК «Искра» Смоленск
Игроки ФК «Знамя Труда»
Игроки ФК «Вулкан»
Игроки ФК «Волжанин»
Игроки в мини-футбол России
Игроки МФК «Чертаново»
Спортсмены нескольких видов спорта